Estelle:
 Эстель (Estelle Fanta Swaray) — британская певица.
 Estelle — метод формального описания распределённых систем.